Roveretani – abitanti di Rovereto sulla Secchia
Roveretani – abitanti di Rovereto